Haygood ist der Nachname von:

 Atticus Greene Haygood (1839–1896), US-amerikanischer Bischof
 James Haygood, US-amerikanischer Filmeditor